Фио́на Джейн До́лман (; ) — шотландская актриса.

Биография 
Фиона Джейн Долман родилась 1 января 1970 года в  (область Морей, Шотландия, Великобритания), став младшим ребёнком в семье Гордона и Роузмэри Долман. В 1995 году Фиона переехала в Гибралтар, когда её отец был переведён в «RAF».

Карьера 
Фиона дебютировала в кино в 1993 году, сыграв роль Джули Магфард в эпизоде «The White House Farm Murders» телесериала и «Криминальные истории». Всего Долман сыграла в 24-х фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 2000 по 2012 год Долман была замужем за кинорежиссёром Мартином Карри. Во время их брака она перенесла несколько выкидышей.

У Долман есть дочь — Мэделин Шарлотта Долман (род. в августе 2013).

Избранная фильмография 

Midsomer Murders

Примечания

Ссылки